Quickmail steht für:
 QuickMail, Mailsystem des US-amerikanischen Herstellers Outspring
 Quickmail (Schweiz), privates Schweizer Briefdienstleistungsunternehmen